

Sigle 
 École d'architecture de Nancy è una scuola di architettura a Nancy in Lorena (Francia)
 Enriched Air Nitrox – aria arricchita nitrox, miscela utilizzata per l'immersione subacquea
 European Article Number – famiglia di codici a barre

Codici 
 EAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wheatland Phifer (Stati Uniti)